Mužská čtyřhra Citi Open 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do deblové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jamie Murray a Bruno Soares, jehož členové nestartovali společně. Murray nastoupil s bratrem Andym Murrayem, ovšem ve čtvrtfinále podlehli Klaasenovi s Venusem. Spoluhráčem Soarese se stal Mate Pavić, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Rojera a Tecăua.

Vítězem se stal třetí nasazený, jihoafricko-novozélandský pár Raven Klaasen a Michael Venus, který ve finále za 74 minut zdolal nizozemsko-rumunskou dvojici Jean-Julien Rojer a Horia Tecău. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–2]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali třetí společnou trofej, respektive po Noventi Open druhou v probíhající sezóně z kategorie ATP 500. Klaasen vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Venuse to bylo jubilejní desáté takové turnajové vítězství. Semifinálová výhra pro ně znamenala jubilejní 100. odehraný týmový zápas v této úrovni tenisu.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (vítězové)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2019